Howard Fogg ist der Name folgender Personen:

* Howard Fogg (Komponist) (1892–1953), kanadischer Geiger, Dirigent und Komponist
 Howard Fogg (Maler) (1917–1996), US-amerikanischer Pilot und Maler